Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Butler () :
 le comté de Butler, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Butler, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Butler, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Butler, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Butler, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Butler, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Butler, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Butler, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.